Fuente el Sauz kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Fuente el Sauz (ort i Spanien), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Fuente el Saúz, kommun, Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar